Le tournoi de tennis de Washington est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1982, classée en catégorie Champ’s, se dispute du 4 au .

Martina Navrátilová remporte le simple dames. En finale, elle bat Anne Smith, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Kathy Jordan et Anne Smith.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Washington
 Saison 1982 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 1982
Washington
Tennis aux États-Unis en 1982
Tennis en janvier 1982